Rockwell (betűtípus)
 Rockwell (együttes)
 Rockwell International repülőgépgyár
 Rockwell-keménység
 Rockwell (Arkansas)
 Rockwell (Észak-Karolina)
 Rockwell (Iowa)
 Rockwell (Washington)
 Rockwell City (Iowa)